Bubolz ist der Familienname folgender Personen:

 Claus Bubolz (* 1949), politischer Aktivist
 Georg Bubolz (* 1951), deutscher Theologe, Erziehungswissenschaftler und Philosoph
 Ulrich Bubolz (* 1981), deutscher Feldhockeyspieler
 Elisabeth Bubolz-Lutz (* 1949), deutsche Geragogin